Hagener ist der Familienname folgender Personen:

 Caesar Hagener (1909–1993), deutscher Geschichtsdidaktiker und Hochschullehrer
 Malte Hagener (* 1971), deutscher Medienwissenschaftler